Die 6. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1989 Women's World Open Squash Championship) fand im Oktober 1989 in Warmond in den Niederlanden statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 40.000 US-Dollar.

Titelverteidigerin Susan Devoy erreichte zum dritten Mal in ihrer Karriere das Endspiel. Dort traf sie auf Martine Le Moignan, die die Partie mit 4:9, 9:4, 10:8 und 10:8 für sich entschied. Le Moignan wurde als erste Europäerin Weltmeisterin.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1989
WSA Tour 1989/90
Sport (Teylingen)
Squashturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zuid-Holland